RCA, csatlakozótípus 
 RCA, a Radio Corporation of America rövidítése
 RCA Records hanglemezkiadó